Die Saison 1991/92 war die erste Spielzeit der neugegründeten Schachbundesliga der Frauen. Lasker Steglitz lag mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze und sicherte sich den ersten Titel der Schachbundesliga der Frauen.
Absteigen mussten der SV Chemie Guben und der SC Bessenbach, eigentlich wäre auch der Krefelder Schachklub Turm 1851 abgestiegen, der den Stichkampf um den 9. Platz gegen den mannschafts- und brettpunktgleichen VdS Buna Halle mit 1,5:4,5 verlor. Da sich aber Lasker Steglitz aus der Bundesliga zurückzog, blieb den Krefelderinnen der Abstieg erspart.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1991/92 (Frauen).

Qualifikation 

Für die Schachbundesliga der Frauen 1991/92 waren insgesamt 12 Vereine startberechtigt, und zwar jeweils sechs aus den alten und neuen Bundesländern.
In der ehemaligen DDR gab es schon längere Zeit einen regulären Mannschaftsspielbetrieb der Frauen, so dass sich die ersten Sechs der DSV-Oberliga der Frauen 1990/91 qualifizierten, nämlich Rotation Berlin, der Post SV Dresden, die Spielvereinigung Leipzig 1899, BSG Motor Weimar, VdS Buna Halle und der SV Chemie Guben.
Im Westen gab einen Mannschaftsspielbetrieb für Frauen nur auf regionaler Ebene (sowie 1990 und 1991 eine Endrunde), so dass die sechs Startplätze in regionalen Turnieren ausgespielt wurden, es qualifizierten sich Lasker Steglitz, der Hamburger SK, der Krefelder Schachklub Turm 1851, der TSV Schott Mainz, der SV 1920 Hofheim und der SC Bessenbach.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 1991
Schachveranstaltung 1992
Sportsaison 1991/92